Ешли Барти је освојила титулу. У финалу је савладала Данијелу Колинс са 6:3, 7:6(2). Барти је доминантно освојила турнир без изгубљеног сета и само три пута је испустила гем на свој сервис.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 

 Жреб
 

Отворено првенство Аустралије у тенису 2022.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно